

Cinéma 

  est un film américano-canadien réalisé par Mario Azzopardi en 1987.
 Nowhere to Hide est le titre international du film sud-coréen Sur la trace du serpent (Injeong sajeong bol geot eobtda), réalisé par Lee Myung-se en 1999.
 Nowhere to Hide est un film américain réalisé par Dave Hendrie en 2002.
 Nowhere to Hide est un documentaire norvégien réalisé par Zaradasht Ahmed en 2016.

Télévision 
 Nowhere to Hide est le titre original du téléfilm américain Haute sécurité, réalisé par Jack Starrett en 1977.
 Nowhere to Hide est un téléfilm américain réalisé par Bobby Roth en 1994.
 Nowhere to Hide est le titre original du téléfilm américain Une femme piégée réalisé par John Murlowski et diffusé en 2009.
 Nowhere to Hide est une série télévisée britannique diffusée entre 2014 et 2015.